Ге́ретсрид (, ) — город в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен. Население составляет 23 306 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 24,65 км². Официальный код — 09 1 73 126.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии